-матрица Вигнера представляет собой матрицу неприводимого представления групп SU (2) и SO (3). Комплексное сопряжение -матрицы является собственной функцией гамильтониана сферических и симметричных жёстких ротаторов. Матрица была введена в 1927 году Юджином Вигнером.

Определение D-матрицы Вигнера 
Пусть , ,  образующие алгебры Ли  и . В квантовой механике эти три оператора являются компонентами векторного оператора известного как угловой момент. Примерами могут служить момент электрона в атоме, электронный спин и момент количества движения жёсткого ротатора. Во всех случаях три оператора удовлетворяют следующим коммутационным соотношениям
 
где  это чисто мнимое число и постоянная Планка  был задана равной единице. Оператор
 
является оператором Казимира из  (или , в зависимости от обстоятельств). Он может быть диагонализирован вместе с  (Выбор этого оператора определяется соглашением), который коммутирует с . То есть, можно показать, что существует полный набор кетов с
 
где  и . Для  квантовое число  является целым.

Оператор поворота можно записать в виде
 
где  — углы Эйлера.

-матрица Вигнера представляет собой квадратную матрицу размерности  с общим элементом
 
Матрица с общим элементом
 
известна как малая -матрица Вигнера.

Список элементов d-матрицы 
для 
 
 

для 
 
 
 
 

для 
 
 
 
 
 
 

для 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Элементы -матрицы Вигнера с обратными нижними индексами находятся следующим соотношением:
 .

См. также 
 Коэффициенты Клебша — Гордана

Примечания 

Алгебры Ли
Матрицы
Теория представлений групп Ли